Oppert ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Oppert (1832–1903), deutscher Fondsmakler und Koreaforscher
 Georg von Broich-Oppert (1897–1979), deutscher Diplomat und Politiker
 Gustav Salomon Oppert (1836–1908), deutscher Indologe und Orientalist
 Jules (Julius) Oppert (1825–1905), deutsch-französischer Altorientalist